Sünde () — третий студийный альбом немецкой рок-группы Eisbrecher. В Германии альбом вышел 22 августа 2008 года.

Список композиций

Чарты 

Альбомы Eisbrecher
Альбомы AFM Records